Liebrand ist der Familienname folgender Personen:

Ben Liebrand (* 1960), niederländischer DJ
Claudia Liebrand (* 1962), deutsche Germanistin